Vojcek může být:

 Vojcek (divadelní hra) – v německém originále Wozzeck, fragment divadelní hry Georga Büchnera
 Vojcek (opera) – opera o 3 jednáních a 15 obrazech rakouského skladatele Albana Berga
 Vojcek (film) – maďarský film z roku 1993